Nach dem US-Bundesstaat Nebraska wurden mehrere Schiffe der US-Marine benannt. Darunter:

 USS Nebraska (BB-14), ein Schlachtschiff der Virginia-Klasse aus der Vor-Dreadnought-Ära
 USS Nebraska (SSBN-739), ein atomgetriebenes Unterseeboot der Ohio-Klasse

Nebraska